Berthe steht für:

 Berthe, französische Variante von Bertha (Vorname)
 Berthe (Mode), das Dekolleté umfassender Kragen
 La Berthe, Fluss in Le Perche, Frankreich

Berthe ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Berthe, französischer Wasserballspieler
 Mamadi Berthe (* 1983), malischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Berte
 Villa Berthe